Pontas peut faire référence à :

Toponyme 
 Es Pontàs, îlot et arche naturelle en roche à Majorque ;
 Três Pontas, municipalité au Brésil ;

Patronyme 

 Jean Pontas (1638-1728), casuiste ;

Alpinisme 
 Es Pontàs est le nom donné à une voie d'escalade  en psicobloc, ouverte dans le dévers de l'arche sur l'îlot Es Pontàs à Majorque ;